Capannini – abitanti di Capanna (Verghereto)
Capannini – abitanti di Capanne (San Marino)